Beane ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Beane (oder Alexander Bean; 15. Jahrhundert), Oberhaupt einer schottischen kannibalistischen Familie
 Billy Beane (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler und seit 1997 General Manager (GM) der Oakland Athletics
 Carl Beane (1952–2012), US-amerikanischer Nachrichtensprecher
 Violett Beane (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin

Beane bezeichnet:
 River Beane, ein Fluss in der englischen Grafschaft Hertfordshire

Siehe auch:
 Bean
 Bien (Begriffsklärung)
 Bihn